Politiek
 ROAD, voluit Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (1990-1991), een voormalige politieke partij in Polen
 Bands
 Road (Nick MacKenzie), een Nederlandse band uit Bergen op Zoom met zanger Nick Mackenzie
 Road (Hans Krakou), een Nederlandse band uit Leeuwarden met zanger Hans Krakou
 Road, beter bekend als Hard Road, een Amerikaanse band uit Ohio
 Road (Noel Redding), een Amerikaanse band uit Los Angeles met zanger Noel Redding
 Road (Noorse band), een Noorse heavymetalband
 Road (Hongaarse band), een Hongaarse band
 Film
 Road (2002), een Indiase film in het Hindi
 Road (2005), een Amerikaanse film met Catherine Kellner
 Road, Movie (2010), een Indiase film met Abhay Deol